

Personen 
 Sosia Galla, echtgenote van Gaius Silius Aulus Caecina Largus, verbannen wegens verraad in 24
 Galla (vrouw van Julius Constantius), echtgenote van Julius Constatntius en moeder van Constantius Gallus
 Galla (vrouw van Theodosius I) (+394), echtgenote van keizer Theodosius I
 Galla Placidia (ca. 389-450), dochter van Theodosius I en Galla, echtgenote van Constantius III, moeder en regentes van Valentinianus III
 Galla van Rome (+550), heilige
 Galla (doge), doge van Venetië (755-756)

Overige 
 een oude benaming van de Oromo, een volksgroep in Ethiopië en het Afaan Oromo, hun taal
 Gallu, een type demon in de Soemerische mythologie
 Mount Galla, een berg op Antarctica
 Galla (band), een Japanse rockband